Zaorle – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie rawickim, w gminie Pakosław
 Zaorle – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie rawickim, w gminie Pakosław